Auteuil ist der Name folgender französischer Orte:

 Quartier d’Auteuil, ein Stadtviertel von Paris
 Auteuil (Oise), eine Gemeinde im Département Oise
 Auteuil (Yvelines), eine Gemeinde im Département Yvelines

Auteuil ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Auteuil (* 1950), französischer Schauspieler

Siehe auch: Autheuil